Leptospermum turbinatum  — вид цветковых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Кустарник до 3 м высотой, с узкими листьями длиной до 3 м. Цветки с 5 округлыми, белыми лепестками и красно-коричневыми чашелистиками, проглядывающими между лепестками. Основной период цветения — с октября по декабрь в естественных местах произрастания вида.

Распространение 
Эндемик национального парка Грэмпианс и смежных территорий Австралии.

История открытия 
Вид впервые был описан Джоем Томпсоном в 1989 году в журнале Telopea. Изначально растения этого вида относили к виду Leptospermum nitidum.

Примечания 

Миртовые
Флора Австралии
Эндемики Австралии